Le Hong Kong Open 2004 est l'édition 2004 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du  au .
Thierry Lincou remporte le titre, en battant Nick Matthew en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open

Liens externes 

Masculin 2004
PSA World Series 2004
Sport en Chine en 2004
2004 à Hong Kong
Sport en août 2004
Sport en septembre 2004